

Miejsca 
Francja:
 Winkel – gmina

Holandia:
 Winkel – miasto

Niemcy:
 Winkel – dzielnica gminy Oestrich-Winkel w kraju związkowym Hesja, w powiecie Rheingau-Taunus
 Winkel (Eifel) – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Vulkaneifel

Szwajcaria:
 Winkel – gmina

Osoby 
 Frederik Erhardt Winkel Horn – duński pisarz, literaturoznawca i archeolog
 Harald Winkel – niemiecki konstruktor
 Leo Winkel – niemiecki konstruktor

Zobacz też 
 Klützer Winkel
 Oestrich-Winkel
 Winckel
 Winkl
 Winkiel (gwara obozowa)